Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Sylvia Hanika 7–5, 4–6, 6–3.

Teste di serie

 Hana Mandlíková (semifinali)
 Kathy Rinaldi (semifinali)
 Zina Garrison (campionessa)
 Gabriela Sabatini (primo turno)

 Manuela Maleeva (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Robin White (primo turno)
 Stephanie Rehe (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1987